Carnaúba — planta da família das Copernicia prunifera

Rio Carnaúba — rio do Estado da Paraíba, Brasil

Carnaúba dos Dantas — município do Rio Grande do Norte, Brasil

Desambiguações de topônimos